Дивізіон 2: 1949–50 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан.

У чемпіонаті взяли участь 20 клубів, розділені на дві групи. Турнір проходив у два кола.

Переможцями змагань у групах стали клуби Еребру СК та Роо ІФ, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північно-східна група 1949–50 
Команди зі значної частини Північної Швеції не мали права грати в системі національної ліги до сезону 1953—54, а замість цього проводили свій чемпіонат і визначали найкращу команду Норрланду.

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Еребру СК
|18||11||6||1||49||24||+25||28
|-
|2||style="text-align: left;"|Сурагаммарс ІФ
|18||11||3||4||43||23||+20||25
|-
|3||style="text-align: left;"|ІК «Сіті» (Ескільстуна)
|18||11||2||5||47||32||+15||24
|-
|4||style="text-align: left;"|Карлстадс БІК
|18||9||2||7||27||24||+3||20
|-
|5||style="text-align: left;"|ІФ «Вікен» (Омоль)
|18||8||0||10||36||41||-5||16
|-
|6||style="text-align: left;"|Карлскуга ІФ
|18||5||6||7||28||34||-6||16
|-
|7||style="text-align: left;"|ІК «Браге» (Бурленге)
|18||6||3||9||31||46||-15||15
|-
|8||style="text-align: left;"|Сандвікенс АІК
|18||6||2||10||30||39||-9||14
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Сундбібергс ІК
|18||4||3||11||29||42||-13||11
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"| «Реймерсгольмс» ІК (Стокгольм)
|18||3||5||10||19||34||-15||11
|}

Південно-західна група 1949–50 

|- style="background: #b0c4de"
|1||style="text-align: left;"|Роо ІФ
|18||14||2||2||45||13||+32||30
|-
|2||style="text-align: left;"|Гальмстад БК
|18||9||6||3||59||43||+16||24
|-
|3||style="text-align: left;"|Ландскруна БоІС
|18||8||4||6||38||29||+9||20
|-
|4||style="text-align: left;"|«Ергрюте» ІС (Гетеборг)
|18||8||2||8||41||32||+9||18
|-
|5||style="text-align: left;"| «Гускварна Седра» ІС (Гускварна)
|18||9||0||9||35||39||-4||18
|-
|6||style="text-align: left;"|Геганес БК
|18||8||2||8||28||33||-5||18
|-
|7||style="text-align: left;"|Отвідабергс ФФ
|18||8||1||9||41||43||-2||17
|-
|8||style="text-align: left;"|ІФК Мальме
|18||7||2||9||33||36||-3||16
|- style="background: #deb0b0"
|9||style="text-align: left;"|Юнсередс ІФ
|18||6||1||11||34||50||-16||13
|- style="background: #deb0b0"
|10||style="text-align: left;"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)
|18||2||2||14||24||60||-36||6
|}

Кваліфікація

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція
1949 у Швеції
1950 у Швеції